Wired puede referirse a:

Informática, protocolos, comunicaciones 
 WEP, acrónimo de Wired Equivalent Privacy o "Privacidad Equivalente a Cableado", sistema de cifrado incluido en el estándar IEEE 802.11 como protocolo para redes Wireless que permite cifrar la información que se transmite.

Publicaciones 
 Wired, revista mensual estadounidense que existe desde 1993.